Дини — фамилия. Известные носители
 Дини, Йоанн (род. 1978) — французский легкоатлет, специализируется в спортивной ходьбе на 50 километров. 
 Дини, Ламберто (род. 1931) — итальянский экономист и политик, Председатель Совета министров Италии в 1995—1996.
 Дини, Пол (род. 1957) — американский автор комиксов.
 Дини, Пьетро Умберто (род. 1960) — итальянский лингвист и переводчик.
 Дини, Трой (род. 1988) — английский футболист, нападающий и капитан клуба Премьер-лиги «Уотфорд».
 Дини, Улисс (1845 — 1918) — итальянский математик.

См. также 

Поверхность Дини